Молода гвардія — поняття, що має декілька значень:

Організації 
 Молода гвардія — молодіжна антинацистська підпільна організація, яка начебто існувала в роки Другої світової війни
 Молода гвардія Єдиної Росії — пропутінська молодіжна організація правлячої партії Єдина Росія (засн. в 2005)

Установи 
 Молода гвардія — радянське, потім російське видавництво
 Молода гвардія — дитячий табір в Одесі

Твори мистецтва 
 Молода гвардія — роман Олександра Фадєєва про молодіжну підпільну антифашистську організацію «Молода гвардія»
 Молода гвардія — художній фільм Сергія Герасимова за романом «Молода гвардія»
 Молода гвардія — опера Юлія Мейтуса на лібрето Андрія Малишка

Інше 
 Молода гвардія — щоденна газета, заснована 1956 року, орган Київського міського і обласного комітетів ЛКСМУ (до 1962 — «Київський комсомолець»).
 Молодая гвардия — газета, орган Одеського губкому ЛКСМУ.

Топоніми 
 Молода Гвардія — село в Казахстані

Транспорт 

 Молода Гвардія — нічний швидкий поїзд № 126/125 сполученням Київ — Костянтинівка.